Aurelio Saco Vértiz (1989) – calciatore peruviano
 Juan José de Vértiz y Salcedo (1718-1798) – politico spagnolo
 Natalie Vertiz (1991) – modella peruviana
 Pedro Suárez-Vértiz (1969) – chitarrista, cantante e compositore peruviano